Ziggy Stardust est un personnage fictif créé et interprété par David Bowie.
Ziggy est un personnage de la comédie musicale Starmania fondé sur ce personnage.
Un garçon pas comme les autres (Ziggy) est une chanson fondée sur ce même personnage. Elle est interprétée par Fabienne Thibeault et Céline Dion.
Ziggy est dans la série télévisée Code Quantum le nom du super-ordinateur hybride qui exécute le projet.
 Ziggy est un groupe de rock japonais.
 Ziggy (née en 1991), rappeuse américaine.
 Ziggy, de son vrai nom Najib Himmich, est un criminel néerlandais.
Zippy Ziggy est une bande dessinée coréenne.